La table suivante donne les joueurs ayant atteint ou dépassé un classement Elo de  points au cours de leur carrière (liste actualisée en ).

Depuis 1970, année où la FIDE a adopté le classement Elo, plus de 100 joueurs ont atteint ou dépassé , le premier étant Bobby Fischer en 1971. On observe depuis 2008 une forte augmentation du nombre de joueurs au-dessus de .

Elo 2 800 et plus 
En 2021, seuls quatorze joueurs ont atteint un classement Elo supérieur à . Garry Kasparov a été le premier (en ). Alireza Firouzja est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre  Elo (à l'âge de 18 ans et 5 mois en ). L'ancien record appartenait à Magnus Carlsen, âgé en  de 18 ans et 11 mois. En , pour la première fois de l'histoire, quatre joueurs en activité avaient  ou plus : Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik, Veselin Topalov et Carlsen. Ils étaient cinq joueurs en activité à avoir atteint ce niveau en décembre avec Levon Aronian.

Elo maximum de 2 700 à 2 799

Notes 
 Dans la liste précédente, la fédération indiquée en premier est la dernière fédération à laquelle le joueur est affilié et est suivie des anciennes fédérations pour lesquelles il a joué dans les compétitions internationales. Pour les très nombreux joueurs issus de l'URSS, la fédération soviétique (jusqu'en 1991) n'a pas été indiquée, sauf pour Mikhaïl Tal, qui est mort en 1992.
 La colonne GMI indique l'année où le joueur a obtenu le tire de grand maître international.
 La colonne 2 700 indique l'année où le joueur a atteint pour la première fois un classement Elo de .

Références

Liens externes 
 FIDE Top Players lists

Joueur d'échecs
Classement_du_jeu_d'échecs